Le terme « betteravier » peut faire référence à :
 un betteravier, producteur de betteraves ;
 Le Betteravier français, journal français.